Квинсклифф () — топоним.

 Квинсклифф — город в Новом Южном Уэльсе, Австралия.
  — город в Виктории, Австралия.